Strafbedürfnis steht für

 das Bedürfnis, Andere zu bestrafen bzw. bestrafen zu lassen
 den Bestrafungswunsch, d. h. die Intention, für das eigene Verhalten bestraft zu werden